Півострів Артцовського — скелястий півострів довжиною 30 кілометрів, відкритий у 1898 році бельгійською експедицією. Названий на честь польського мандрівника Генрика Арцтовського, який брав участь у тій експедиції. Є частиною Антарктичного півострова в Західній Антарктиді над морем Беллінсгаузена (Тихий океан).

Півострови Антарктиди